Un uomo tranquillo (The Quiet Man) – film del 1952 diretto da John Ford
Un uomo tranquillo (Cold Pursuit) – film del 2019 diretto Hans Petter Moland